Reitze ist der Familienname folgender Personen:

 David Reitze (* 1961), amerikanischer Physiker 
 Elvira Reitze († 2011), deutsche Schriftstellerin
 Helmut Reitze (* 1952), deutscher Rundfunkintendant
 Johanne Reitze (1878–1949), deutsche Politikerin (SPD)

Reitze bezeichnet:

 Reitze (Küsten), Ortsteil der Gemeinde Küsten im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg

Siehe auch:
 Reize